La saison 2018-2019 est la vingtième-sixième saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , le second échelon, et des autres divisions inférieures.



Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Tableau de qualification

Effectif champion 
 Gardiens de buts : Samuel Baros, Ivan Lissoutine et Stephon Williams
 Défenseurs : Mirak Biro, Ivan Datelinka, Ryan Glenn, Branislav Kubka, Ben Marshall, Vladimír Mihálik, Martin Nemcik, Felix Petrinec, Karol Sloboda et Jordon Southorn
 Attaquants : Matej Cesik, Brock Hoggs, Michal Kabac, Dominik Sojka, Andrej Šťastný, Éric Faille, Tomas Zigo, Gilbert Gabor, Levko Koper, Jan Sarvas, Dávid Buc, Tomas Surovy, Marek Bartánus, Patrik Lamper, Eric Selleck, Guillaume Asselin, Mário Lunter, Mário Róth, David Soltes et Tomas Matousek

Barrage de promotion-relégation



Références 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Slovaquie
Hockey sur glace
Hockey sur glace